Makedo Rapids är en fors i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Central Equatoria, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Juba. Makedo Rapids ligger  meter över havet.

Terrängen runt Makedo Rapids är huvudsakligen platt. Makedo Rapids ligger nere i en dal som går i nord-sydlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Makedo Rapids. Runt Makedo Rapids är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Makedo Rapids är huvudsakligen savann.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Vattendrag i Central Equatoria